Martyr může být:

 mučedník 
 Martyr (česká hudební skupina) – česká deathmetalová kapela
 Martyr (kanadská hudební skupina) – kanadská deathmetalová kapela
 Martyr (nizozemská hudební skupina) – nizozemská heavymetalová kapela